Козодоеобра́зные  — отряд новонёбных птиц. Известны со среднего эоцена.

Общая характеристика 

Название отряда происходит из древней веры в то, что птицы, летающие вокруг коз в сумерках, брали молоко из вымени коз. Это ошибочное представление, несомненно, закрепилось благодаря необычайно большим ртам птиц. На самом деле козодоеобразные охотятся на насекомых, которых беспокоят или привлекают козы.

Длина 15-80 см, масса тела — от 30 до 700 грамм. Характерной чертой является большой разрез рта при маленьком клюве. Разрез рта заходит за уровень глаз. Преобладают плотоядные формы. Как правило, ночные насекомоядные птицы. Гуахаро, гнездящиеся в пещерах, способны к эхолокации. Слух и зрение острые. Полёт быстрый, бесшумный, манёвренный. Многие из них производят поразительные, странные или странно красивые звуки. Звуки козодоевых окружены аурой таинственности, богато наделенной способностью вызывать интерес, а иногда и страх у людей.

Широко распространены в тёплых странах (в тропических и субтропических поясах). По всему миру широко распространены настоящие козодои (Caprimulgidae), а другие семьи более ограничены. Представители данного отряда отсутствует в Новой Зеландии и некоторых океанических островах. Активны главным образом в сумерках и ночью. Ведут древесный и наземный образ жизни.

Все птицы отряда козодоеобразных довольно схожи по внешнему виду, но каждая семья имеет определённые специфические особенности как по форме, так и по привычкам. Птицы загадочно окрашены и имеют узорчатое оперение, короткие ноги и (по большей части) длинные крылья. Голова большая, уплощённая, клюв короткий, широкий, глаза крупные. Небольшая копчиковая железа не оперена или отсутствует; зоба нет. Контурное оперение мягкое; кожа тонкая. Козодоеобразные напоминают сов во многих отношениях; однако между этими двумя группами существуют многочисленные различия, в основном внутренние. Козодоеобразные не являются хищными, у них плоская голова с глазами, расположенными сбоку, а не на лобном лицевом диске, относительно более короткие лапки и более длинные хвосты. При более внимательном рассмотрении между ними обнаруживается различие в количестве первичных перьев в крыле и, как правило, вторичных и хвостовых перьев.

Птенцы вылупляются зрячими, покрытыми густым пухом. Выкармливаются родителями.

Классификация 
В отряде 5 семейств: совиные козодои (Aegothelidae, 1 род, 8 видов), козодои настоящие (16 родов, ок. 90 видов), исполинские козодои (Nyctibiidae, 1 род, 7 видов), лягушкороты (Podargidae, 2 рода, 12 видов) и гуахаро. В Красную книгу МСОП внесены 3 вида козодоеобразных как находящиеся в критическом состоянии. 5 видов находятся под угрозой исчезновения, а 10 — уязвимы. Всего  во всем мире около 117 видов.
 Семейство 
 Род 
 Семейство 
 Род 
 Род 
 Семейство 
 Род 
 Семейство 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 

Ранее в отряд также включали семейство совиных козодоев, однако последние исследования показывали парафилию козодоеобразных в таком составе и монофилию отряда стрижеобразных, включающего, согласно Международному союзу орнитологов, совиных козодоев, древесных стрижей, стрижей и колибри.

Генетика 
Молекулярная генетика
  нуклеотидные последовательности в базе данных EntrezNucleotide, GenBank, NCBI, США: 120 255 (по состоянию на 14 марта 2015).
 Депонированные последовательности белков в базе данных EntrezProtein, GenBank, NCBI, США: 30 074 (по состоянию на 14 марта 2015).

Бо́льшая часть депонированных последовательностей принадлежит  — генетически наиболее изученному представителю отряда.

Геномика
В 2014 году было выполнено секвенирование полной геномной последовательности представителя козодоеобразных — каролинского козодоя (C. carolinensis). Благодаря относительно хорошему качеству сборки генома C. carolinensis, вид имеет важное значение в сравнительной геномике для выяснения эволюции птичьих геномов.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Филогения отряда Caprimulgiformes на сайте Джона Бойда.

 
Отряды птиц